«Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный» () — второй музыкальный альбом, выпущенный в 1999 году, на основе сериала «Южный парк». Саундтрек к фильму «Саут-Парк: большой, длинный и необрезанный».

На диске 12 песен, звучавших в фильме, а также их ремиксы и обработки, в том числе известными артистами Kid Rock и Violent Femmes, а также группой Мэтта Стоуна и Трея Паркера DVDA (их версия «What Would Brian Boitano Do» звучит на финальных титрах мультфильма). Версии некоторых песен отличаются от тех, что звучали в фильме.

 «Mountain Town» — вступительная песня фильма. Это пародия на песню «Belle» из диснеевского фильма «Красавица и Чудовище». Версия, вошедшая на альбом, отличается от звучащей в фильме: так, здесь Стэну открывает дверь мать Кенни, зовущая его вниз, а в фильме Стэн, звоня в дверь, зовёт Кенни сам. Также в фильме немного короче диалог между Картманом и его матерью.
 «Uncle Fucka» — песня, звучащая в фильме Терренса и Филлипа и в альтернативной версии (не вошедшей на альбом) становящаяся хитом. Это пародия на песню «Oklahoma!» из одноимённого мюзикла.
 «Kyle’s Mom’s A Bitch» — пародия на аттракцион «It’s A Small World» из Диснейленда.
 «Up There» — пародия на песню «Part of Your World» из диснеевского мультфильма «Русалочка» и песню «Out There» из диснеевского фильма «Горбун из Нотр-Дама».
 «La Resistance (Medley)» — пародия на песню «One Day More» из мюзикла «Les Misérables», песню «Quintet» из мюзикла «Вестсайдская история» и песню «A Weekend in the Country» из мюзикла «A Little Night Music».
 Версия «I Can Change», вошедшая на альбом, немного отличает от той, что звучит в фильме. В фильме Сатана поёт только одну фразу — «What if you remain a sandy little butt hole?» (Что, если ты так и останешься мелким засранцем?); в альбомной версии он также поёт «But what if you never change?» (А что, если ты не изменишься?). В версии из фильма вместо этой реплики Саддам повторяет: «I can change, I can change».
 Гимн Канады «O Canada» звучит в исполнении Терренса и Филлипа в финале эпизода 201 «Южного парка».

Список композиций 
 «Mountain Town» (Стэн Марш, Кенни Маккормик, Кайл Брофловски, Эрик Картман, Шерон Марш и Шейла Брофловски) — 04:27
 «Uncle Fucka» (Терренс и Филлип) — 01:06
 «It’s Easy, Mmmkay» (Мистер Мэки, Стэн Марш, Эрик Картман, Кайл Брофловски, Грегори и Венди Тестабургер) — 01:54
 «Blame Canada» (Шейла Брофловски, Шерон Марш, Лиэн Картман и мисс Маккормик) — 01:35
 «Kyle’s Mom’s A Bitch» (Эрик Картман) — 01:15
 «What Would Brian Boitano Do?» (Стэн Марш, Кайл Брофловски и Эрик Картман) — 01:34
 «Up There» (Сатана) — 02:23
 «La Resistance (Medley)» (Говард МакГиллин и жители Саут-Парка) — 01:52
 «Eyes Of A Child» (Майкл Макдональд) — 03:39
 «I Can Change» (Саддам Хусейн) — 02:05
 «I’m Super» (Большой Эл-гомосек) — 01:26
 «Mountain Town (Reprise)» (жители Саут-Парка) — 01:02
 «Good Love» (Айзек Хейз как Шеф) — 03:31
 «Shut Yo Face (Uncle Fucka)» (Трик Дэдди при участии Трины и Тре) — 03:59
 «Riches To Rags (MMMKay)» (Nappy Roots) — 04:30
 «Kyle’s Mom’s A Big Fat Bitch» (Джо Си при участии Кид Рока) — 03:54
 «What Would Brian Boitano Do? Pt. II» (DVDA) — 02:14
 «I Swear It (I Can Change)» (Violent Femmes) — 02:44
 «Super» (RuPaul) — 04:03
 «O Canada» (Гедди Ли и Алекс Лайфсон из Rush при участии Терренса и Филлипа) — 01:10

Альбомы «Южного Парка»
Альбомы Atlantic Records